Наталья Владимировна Костенёва () — российская актриса театра и кино, художница. Наиболее известна зрителю благодаря роли Насти Ляпиной в комедийном сериале «Зайцев+1».

Биография 
Наталья Костенёва родилась 1 декабря 1984 года. В 2005 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина (курс М. Борисова). Первые роли — Полина в дипломном спектакле «Доходное место» (постановка М. Борисова) и Оливия в «Двенадцатой ночи» (постановка А. А. Ширвиндта).

Дебют в театре — роль Анжелики в спектакле Театра Романа Виктюка «Последняя любовь Дон Жуана» Э. Шмитта (2005). С 2005 года в труппе Театра Табакова. На сцене Художественного театра занята в спектакле «Амадей» (Констанция). Снялась в фильме С. Виноградова «Репетитор» (Настя). В Театре Табакова играет роль Элинор Твентимэн в спектакле А.Житинкина «Признания авантюриста Феликса Круля».

В 2011 году заняла 40-е место (в 2012 году — 92-е) в списке  по версии российского издания журнала «Maxim».

Личная жизнь 
 Муж (с 2016) — Вадим Жирнов — руководитель направления в ПАО «Сбербанк».

Роли в театре 
 «Лицедей» — Сара
 «На всякого мудреца довольно простоты» — Машенька
 «Отцы и дети» — Катенька Одинцова
 «Женитьба Фигаро» — Фаншетта
 «Старший сын» — Зина
 «Амадей» — Констанция
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
 «Волки и овцы»
 «Цилиндр»
 «Признания авантюриста Феликса Круля»

Фильмография 

  — Благословите женщину
 2006 — Счастливы вместе — француженка Софи (в эпизоде «Фанера из Парижа»)
 — — Моя Пречистенка
 2007 — Репетитор — Настя
 2007 — Джоконда на асфальте — жена Босха
  — Путейцы (в эпизоде «SOS»)
 2008 — Две сестры — Юлька
 2008 — Срочно в номер 2 — медсестра (в эпизоде «Чёрная вдова»)
  — Аннушка — Мила
  — Ермоловы — Маруся Климова
  — Онаним — Любовь Сергеевна — — Зайцев+1 — Настя Ляпина<ref>Н. Костенёва  в роли Насти (сериал «Зайцев+1») на сайте zaytsev-plus-odin.tnt-online.ru</ref>
  — Деффчонки — камео, в роли Насти Ляпиной из сериала «Зайцев+1» (в одном эпизоде)
 2014 — Подарок с характером — руководитель хора (эпизод)
 2014 — В Москве всегда солнечно
  — Суперопер капитан Брагин — Соня Брагина, жена опера Алексея Брагина
 2015 — Одной левой — медсестра Вика

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт Наталья Костенёва
 Профиль на сайте kinopoisk.ru
 Профиль на сайте afisha.ru
 Профиль на сайте ruskino.ru
 Профиль на сайте kinomania.ru
 Текущие роли Н. Костенёвой в театре
 
 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина